Il doppio del torneo di tennis Citizen Cup 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Gigi Fernández e Martina Navrátilová che hanno battuto in finale Larisa Neiland e Helena Suková 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Larisa Neiland /  Helena Suková (finale)
 Gigi Fernández /  Martina Navrátilová (campionesse)
 Mercedes Paz /  Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Nicole Bradtke /  Elna Reinach (semifinali)

 Natalija Medvedjeva /  Leila Meskhi (quarti di finale)
 Sandra Cecchini /  Patricia Tarabini (quarti di finale)
 Nathalie Tauziat /  Judith Wiesner (quarti di finale)
 Jo-Anne Faull /  Rachel McQuillan (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Citizen Cup 1990